KBM steht für:
 Kreisbrandmeister
 Kabwum Airport (IATA-Code), Flughafen von Kabwum, Morobe-Provinz, Papua-Neuguinea
 Bahnhof Bonn-Mehlem (DS100-Code)
 KB Maschinostrojenija, russisches Forschungs- und Entwicklungs-Zentrum für Raketenwaffen
 Unternehmensgruppe KBM
kbm steht für:
 Iwal (ISO-639-3-Code), eine Ozeanische Sprache

Abkürzung